– japoński skoczek narciarski, dwukrotny drużynowy brązowy medalista mistrzostw świata (2007 i 2009), srebrny medalista mistrzostw świata juniorów z 2007 (drużynowo i indywidualnie) i 2008 (indywidualnie) oraz brązowy z 2006 (drużynowo).

Swój najdłuższy skok w karierze oddał w 2016 w Vikersund i wynosi on 223 metry.

W marcu 2023 zakończył karierę.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty S. Tochimoto na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty S. Tochimoto na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach

Indywidualnie

Drużynowo

Starty S. Tochimoto na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 2005  Rovaniemi – 32. miejsce
 2006  Kranj – 5. miejsce
 2007  Tarvisio – srebrny medal
 2008  Zakopane – srebrny medal
 Drużynowo
 2005  Rovaniemi – 8. miejsce
 2006  Kranj – brązowy medal
 2007  Tarvisio – srebrny medal
 2008  Zakopane – 5. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Nordycki

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych LGP

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Lotos Poland Tour

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Letniego Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Japońscy skoczkowie narciarscy
Japońscy olimpijczycy
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2007
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2009
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1989
Ludzie urodzeni w Sapporo